Наде́жда Ива́новна Забе́ла-Вру́бель (урождённая Забела; , Ковно — , Санкт-Петербург) — русская певица, сопрано, жена и муза М. А. Врубеля.

Биография 
Училась в Фундуклеевской женской гимназии и Киевском институте благородных девиц, где получила начальное музыкальное образование у Николая Лысенко.

Окончила Санкт-Петербургскую консерваторию (1891), класс Натальи Ирецкой, училась также в Париже у Матильды Маркези.
Дебютировала в 1893 году в Киеве, в сезоне 1894—1895 годах пела в Тифлисе, в 1895—1896 годах — в Санкт-Петербурге, в 1896—1897 годах — в Харькове.
В 1896 году вместе с Фёдором Шаляпиным пела в опере «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») в труппе Саввы Мамонтова в только что открытом Драматическом театре к 16-й Всероссийской художественной и промышленной выставке в Нижнем Новгороде.
В 1897—1904 годах была первым сопрано в московской Частной опере Саввы Мамонтова, в 1904—1911 годах солистка Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

Н. И. Забела-Врубель скончалась 21 июня 1913 года после концерта, ей было 45 лет. Похоронили её рядом с мужем М. А. Врубелем. Кладбище Новодевичьего монастыря после революции очень сильно пострадало, было разрушено множество могил. В 1930-х годах в Александро-Невской лавре был организован музей-некрополь, и тогда же с Новодевичьего в Александро-Невскую лавру начали переносить могилы известных людей, но этот процесс так и не завершился. Не состоялся и предполагавшийся перенос праха М. А. Врубеля.

Семья 
Познакомилась с Врубелем на репетиции оперного спектакля Э. Хумпердинка «Гензель и Гретель» по одноимённой сказке братьев Гримм в Панаевском театре в самом конце декабря 1895 года (премьера оперы прошла 2 января 1896 года в Панаевском театре в Петербурге). «На одной из репетиций — вспоминала много лет спустя Забела, — я во время перерыва (помню, стояла за кулисой) была поражена и даже несколько шокирована тем, что какой-то господин подбежал ко мне и, целуя мою руку, воскликнул: „Прелестный голос!“ Стоявшая здесь Т. С. Любатович поспешила мне представить: „Наш художник Михаил Александрович Врубель“, — и в сторону мне сказала: „Человек очень экспансивный, но вполне порядочный“. Так чувствителен к звуку голоса Врубель был всегда. Он тогда еле мог разглядеть меня — на сцене было темно, но звук голоса ему понравился». Так состоялось их знакомство.
В 1896 году Надежда Забела вышла замуж за Михаила Врубеля, оставившего ряд её портретов. Вместе они прожили всю оставшуюся жизнь. Их единственный сын, Савва, родившийся 1 сентября 1901 года, умер 3 мая 1903 года. 

Её родная сестра Екатерина Ивановна вышла замуж за Петра Николаевича Ге, младшего сына художника Николая Николаевича Ге, который был женат на их тётке Анне Забеле.

Творчество 

Забела-Врубель стала ведущей исполнительницей главных партий в операх Николая Римского-Корсакова — Ольги в «Псковитянке», Панночки в «Майской ночи», Снегурочки в «Снегурочке», Волховы в «Садко»; партии Веры («Боярыня Вера Шелога»), Марфы («Царская невеста»), Царевны-Лебеди («Сказка о царе Салтане») были написаны специально для неё.
Кроме того, Забела-Врубель с успехом пела Гориславу в «Руслане и Людмиле» Глинки, Татьяну в «Евгении Онегине», Марию в «Мазепе», Маргариту в «Фаусте» Гуно, Недду в «Паяцах», Дездемону в «Отелло» и другие.

Адреса в Санкт-Петербурге 
1904 — 21.06.1913 года — Театральная площадь, 4, кв. 18.

Примечания

Литература 
 Янковский М.. Н. И. Забела. — М.-Л., 1953.
 Л. Г. Барсова. Н. И. Забела-Врубель: Глазами современников. — Л., 1982.

Ссылки 
 Л.Барсова - Н.И.Забела-Врубель глазами современников – Л., «Музыка», 1982 г. 
 Биография

Академические музыканты России
Сопрано
Выпускницы Фундуклеевской женской гимназии
Актрисы России XIX века
Оперная труппа Мариинского театра
Деятельницы культуры Серебряного века
Похороненные на Новодевичьем кладбище (Санкт-Петербург)
Жёны художников
Выпускницы Киевского института благородных девиц